Intenzita (řidčeji zastarale intenzivita) může být:

 stupeň síly, stupeň mohutnosti, síla, mohutnost, vydatnost jevu, děje 

ve fyzice
 intenzita fyzikálního pole
 intenzita elektrického pole
 intenzita magnetického pole
 intenzita gravitačního pole
 intenzita práce (fyzika) 
 intenzita záření
 intenzita světla či intenzita osvětlení
 intenzita vyzařování
 intenzita zvuku

v genetice a biologii
 intenzita selekce – odborný genetický pojem vyjadřující míru selekčního tlaku

v meteorologii
 intenzita srážky
 intenzita slunečního svitu

v zemědělství
 intenzita snášky (vajec)

v ekonomii
 míra pracovního vypětí (úsilí), mohutnost ekonomické činnosti vůbec 
 intenzita práce (v ekonomii)

v dopravním inženýrství
 Intenzita dopravy

Externí odkazy